Соревнование в эстафете 4×100 метров у мужчин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили с 20 по 21 августа на Пекинском национальном стадионе.

Медалисты

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

Соревнования

Квалификация сборных 
На Олимпиаду проходят 16 лучших результатов сборных. Результаты считаются среднее из двух лучших результатов.

Результаты 
 Q Прошёл в следующий раунд по месту
 q Прошёл в следующий раунд по времени

Полуфиналы 
Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Допинговый скандал 
В июне 2016 года стало известно что после перепроверки анализов Олимпиады 2008 года
в допинг-пробе ямайского бегуна Неста Картера было обнаружено запрещённое вещество метилгексанамин. Картер был лишён золотой медали Пекинской Олимпиады, как и его партнеры по эстафете.

Примечания

Ссылки 
 Официальный протокол соревнований